Die Embassy Snookerweltmeisterschaft 1993 war die 56. Austragung der Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 16. April bis 3. Mai 1993 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1992/93.

Weltmeister wurde zum dritten Mal der Schotte Stephen Hendry der im Finale, wie bereits im Vorjahr, den Engländer Jimmy White besiegte. Der Engländer Steve Davis, der mit 144 Punkten das höchste Break spielte, schied im Achtelfinale gegen den Schotten Alan McManus aus. Der Thailänder James Wattana erreichte als erster Ostasiate das Halbfinale einer WM. Im Viertelfinale hatte er gegen John Parrott, den Weltmeister von 1991 gewonnen. Ronnie O’Sullivan, der damals 17 Jahre und 5 Monate alt war, qualifizierte sich erstmals für die WM-Endrunde und war damit nach Hendry 1986 der zweitjüngste Spieler, dem dies gelang.

Preisgeld

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre